Le tournoi de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2002, classée en catégorie ATP International Series, se dispute du 18 au . Nicolás Massú remporte l'épreuve du simple, Gastón Etlis et Martín Rodríguez celle du double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2002
ATP 2002
Sport en Argentine en 2002
Tennis en février 2002